Aéroport de Moscou peut faire référence à :

 aéroport international Domodedovo, l'un des deux aéroports les plus connus de la ville ;
 aéroport international Cheremetievo, l'un des deux aéroports les plus connus de la ville ;
 aéroport international de Vnoukovo ;
 aéroport de Moscou-Ramenskoïé/Jukovski, un aéroport ouvert en 2016 ;
 aéroport de Bykovo, un aéroport fermé aujourd'hui ;
 aérodrome Khodynka, un aéroport fermé aujourd'hui.

Ville à plusieurs aéroports